Al-Ahly o Al-Ahli () significa en català Nacional. És el nom que utilitzen molts clubs de futbol del món de parla àrab. Són destacables:
 Al-Ahly SC El Caire a Egipte
 Al-Ahli Manama a Bahrain
 Al-Ahly Bengasi a Líbia
 Al-Ahly Trípoli a Líbia
 Al-Ahli Doha a Qatar
 Al-Ahli Jeddah a Aràbia Saudita
 Al-Ahli Dubai als Emirats Àrabs Units
 Al-Ahli San'a' a Iemen
 Al-Ahli Wad Medani a Sudan
 Al-Ahli Sidó al Líban
 Al-Ahli SC Amman a Jordània

Enllaços externs 
 Llista de clubs anomenats "Ahli"